Belle Époque — período da história da Europa entre o fim do século XIX e a Primeira Guerra Mundial
Belle Époque brasileira — período da história do Brasil entre o fim do Império ao fim da República Velha (1889-1931)
Belle Époque (filme) — filme espanhol de 1992 dirigido por Fernando Trueba

Desambiguações de história
Desambiguações de cinema